Elizabeth Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Elizabeth Island (Michigan)
 Elizabeth Island (St. Lawrence County, New York)
 Elizabeth Island (Warren County, New York)

in anderen Ländern:
 Elizabeth Island (Bahamas)
 Elizabeth Island (Bermudas)
 Elizabeth Island (Neuseeland)
 Elizabeth Island (Victoria), Australien
 Elizabeth Island: Alim Island, Papua-Neuguinea